

Geografia 
 Isca sullo Ionio – un comune italiano in provincia di Catanzaro, Calabria
 Scogli di Isca – due piccoli scogli del Mar Tirreno, sulle coste della Calabria
 Isca – un villaggio in Romania, facente parte del comune di Meteș

Storia 
Isca era il toponimo di diversi luoghi dell'antica Provincia romana di Britannia, oggi Regno Unito:
 Isca Augusta (o Isca Silurum) – fortezza romana corrispondente all'odierna Caerleon, in Galles
 Isca Dumnoniorum – città romana, nell'antichità capitale del popolo dei Dumnoni; corrispondente all'odierna Exeter, in Inghilterra
 Isca, antico nome brittonico del fiume Exe, in Inghilterra
 Isca, antico nome brittonico del fiume Usk, in Galles

Isca è anche un tipico cognome di origine ebraica.

Acronimi 
 ISCA: acronimo di Indian Science Congress Association, un'associazione scientifica indiana